

Общая характеристика 

Климат Саратова — умеренно континентальный, с умеренно морозной зимой и жарким летом (Dfa по классификации климатов Кёппена.

В Саратове имеются две основные метеостанции:
 АМСГ «Саратов» (в аэропорту), высота 152 м над уровнем моря, синоптический номер 34171 (до 2011 года станция имела номер 34172). В настоящей статье использованы климатические данные этой метеостанции, публикуемые на сайте «Погода и климат».
 МС «Саратов (Юго-Восток)» (расположенная в районе улицы Тулайкова), высота 120 м над уровнем моря, синоптический номер 34178. Климатические данные этой станции публикуются в официальных справочниках по климату.

До 25 мая 2011 года существовала АМСГ «Саратов-Южный» на территории одноимённого аэродрома. Располагалась на высоте 80 м над уровнем моря, имела синоптический номер 34177.

Температура воздуха 
Среднегодовая температура в Саратове, по данным многолетних наблюдений, составляет +7,1 °C. Самый холодный месяц в городе — февраль со среднемесячной температурой -7,9 °C. Самый тёплый месяц — июль со среднемесячной температурой +22,7 °C. Самая высокая температура, отмеченная в Саратове за весь период наблюдений, +40,8 °C (2 августа 2010 года), а самая низкая −37,3 °C (23 января 1942 года).

Осадки, относительная влажность воздуха и облачность 

Среднегодовая сумма осадков в Саратове — около 460 мм (от 231 мм в 1938 году до 699 мм в 1941 году). Влажность воздуха в среднем за год составляет около 70 %, летом — 59 %, зимой — 81 — 84 %.

Максимум осадков приходится на июль, а минимум — на апрель. Среднее количество дней с осадками — около 202 в год (от 12 дней в августе до 25 дней в январе). Самым дождливым месяцем был сентябрь 1993 года, когда выпало 162 мм осадков (при норме 47 мм). Самым засушливым месяцем был август 1972 года, тогда осадков не наблюдалось вообще.

Среднегодовое количество нижней облачности составляет 3,8 балла, общей облачности — 6,5 балла.

Скорость ветра 

Среднегодовая скорость ветра в городе — 3,8 м/с.

Атмосферные явления

Сезоны

Зима 

Зима, как правило, наступает в конце ноября, когда среднесуточная температура опускается ниже 0 °C и образуется устойчивый снежный покров. Осадки зимой выпадают в основном в виде снега, реже — в виде дождя. Средняя температура февраля —   −7,9 °C, но возможны оттепели и морозы до -37 °C.

Весна 
Весна наступает, в среднем, 24 марта, когда среднесуточная температура переходит через 0 °C в строну повышения и начинает сходить снежный покров. Среднесуточная температура переходит через +5 °C 6 апреля и достигает +10 °С 21 апреля.

Лето 
Лето в Саратове характеризуется жаркой и засушливой погодой. Особенно жарким является период с начала второй декады июля и по середину августа, когда температура воздуха днем поднимается до +35 °C, а ночью не опускается ниже +20 °C. 12 июня среднесуточная температура воздуха переваливает отметку +20 °C и держится выше неё до 22 августа.

Осень 
Климатическая осень в Саратове наступает к середине сентября и длится до последних дней ноября. Первая половина осени характеризуется в Саратове умеренно теплой, солнечной и как правило сухой погодой. Столбик термометра днем может подниматься до 15…20 °C, ночью же он не опускается ниже +5 °C. Вторая половина осени характеризуется увеличением осадков, большей частью в виде дождя и мороси, дни преобладают пасмурные с ветрами и плотной облачностью. 13 сентября среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15 °C, 4 октября — ниже +10 °C, 23 октября — ниже +5 °C, 11 ноября — ниже 0 °C, а 4 декабря — ниже −5.

Климатограмма 
 Среднегодовая температура — +7,1 °C
 Среднегодовая скорость ветра — 3,8 м/с
 Среднегодовая влажность воздуха — 70 %

Архив 

{| class="wikitable"
! colspan="14" |Среднемесячная температура с 1990 года
(http://weatherarchive.ru/Pogoda/Saratov )
|-
!Месяц
!Янв
!Фев
!Мар
!Апр
!Май
!Июн
!Июл
!Авг
!Сен
!Окт
!Ноя
!Дек
!Год
|-
!1990 год, °C
! style="text-align:center;  " | -7,3
! style="text-align:center;  " | -3,4
! style="text-align:center;  " | 4,1
! style="text-align:center;  " | 11,3
! style="text-align:center;  " | 14,8
! style="text-align:center;  " | 17,3
! style="text-align:center;  " | 21,1
! style="text-align:center;  " | 16,3
! style="text-align:center;  " | 13,0
! style="text-align:center;  " | 7,2
! style="text-align:center;  " | 1,4
! style="text-align:center;  " | -4,5
! style="text-align:center;  " | 7,6
|-
!1991 год, °C
! style="text-align:center;  " | -5,6
! style="text-align:center;  " | -8,1
! style="text-align:center;  " | -2,6
! style="text-align:center;  " | 9,5
! style="text-align:center;  " | 17,9
! style="text-align:center;  " | 23,2
! style="text-align:center;  " | 23,7
! style="text-align:center;  " | 20,5
! style="text-align:center;  " | 14,5
! style="text-align:center;  " | 10,9
! style="text-align:center;  " | -1,0
! style="text-align:center;  " | -8,8
! style="text-align:center;  " | 7,8
|-
!1992 год, °C
! style="text-align:center;  " | -5,2
! style="text-align:center;  " | -7,3
! style="text-align:center;  " | -1,9
! style="text-align:center;  " | 6,9
! style="text-align:center;  " | 14,2
! style="text-align:center;  " | 20,9
! style="text-align:center;  " | 21,3
! style="text-align:center;  " | 20,8
! style="text-align:center;  " | 16,7
! style="text-align:center;  " | 5,6
! style="text-align:center;  " | 0,0
! style="text-align:center;  " | -6,0
! style="text-align:center;  " | 7,2
|-
!1993 год, °C
! style="text-align:center;  " | -4,4
! style="text-align:center;  " | -8,3
! style="text-align:center;  " | -3,3
! style="text-align:center;  " | 6,7
! style="text-align:center;  " | 18,8
! style="text-align:center;  " | 19,1
! style="text-align:center;  " | 22,2
! style="text-align:center;  " | 19,7
! style="text-align:center;  " | 10,9
! style="text-align:center;  " | 5,9
! style="text-align:center;  " | -7,1
! style="text-align:center;  " | -6,4
! style="text-align:center;  " | 6,1
|-
!1994 год, °C
! style="text-align:center;  " | -5,8
! style="text-align:center;  " | -14,2
! style="text-align:center;  " | -5,3
! style="text-align:center;  " | 8,7
! style="text-align:center;  " | 15,1
! style="text-align:center;  " | 18,2
! style="text-align:center;  " | 17,5
! style="text-align:center;  " | 19,2
! style="text-align:center;  " | 17,9
! style="text-align:center;  " | 8,5
! style="text-align:center;  " | -0,4
! style="text-align:center;  " | -8,6
! style="text-align:center;  " | 5,9
|-
!1995 год, °C
! style="text-align:center;  " | -9,0
! style="text-align:center;  " | -2,9
! style="text-align:center;  " | 0,5
! style="text-align:center;  " | 12,9
! style="text-align:center;  " | 19,2
! style="text-align:center;  " | 24,0
! style="text-align:center;  " | 23,1
! style="text-align:center;  " | 20,4
! style="text-align:center;  " | 17,1
! style="text-align:center;  " | 9,2
! style="text-align:center;  " | 1,4
! style="text-align:center;  " | -8,3
! style="text-align:center;  " | 9,0
|-
!1996 год, °C
! style="text-align:center;  " | -13,7
! style="text-align:center;  " | -10,5
! style="text-align:center;  " | -7,0
! style="text-align:center;  " | 4,4
! style="text-align:center;  " | 19,5
! style="text-align:center;  " | 22,1
! style="text-align:center;  " | 24,2
! style="text-align:center;  " | 22,0
! style="text-align:center;  " | 13,9
! style="text-align:center;  " | 6,3
! style="text-align:center;  " | 2,3
! style="text-align:center;  " | -9,9
! style="text-align:center;  " | 6,1
|-
!1997 год, °C
! style="text-align:center;  " | -9,4
! style="text-align:center;  " | -7,1
! style="text-align:center;  " | -0,1
! style="text-align:center;  " | 7,9
! style="text-align:center;  " | 16,1
! style="text-align:center;  " | 22,7
! style="text-align:center;  " | 21,6
! style="text-align:center;  " | 20,7
! style="text-align:center;  " | 14,2
! style="text-align:center;  " | 7,4
! style="text-align:center;  " | -1,7
! style="text-align:center;  " | -9,2
! style="text-align:center;  " | 6,9
|-
!1998 год, °C
! style="text-align:center;  " | -8,9
! style="text-align:center;  " | -8,7
! style="text-align:center;  " | -1,4
! style="text-align:center;  " | 5,5
! style="text-align:center;  " | 17,2
! style="text-align:center;  " | 24,4
! style="text-align:center;  " | 25,6
! style="text-align:center;  " | 21,6
! style="text-align:center;  " | 16,4
! style="text-align:center;  " | 9,3
! style="text-align:center;  " | -5,1
! style="text-align:center;  " | -6,0
! style="text-align:center;  " | 7,5
|-
!1999 год, °C
! style="text-align:center;  " | -4,4
! style="text-align:center;  " | -2,8
! style="text-align:center;  " | -2,6
! style="text-align:center;  " | 10,5
! style="text-align:center;  " | 13,3
! style="text-align:center;  " | 22,4
! style="text-align:center;  " | 24,9
! style="text-align:center;  " | 21,6
! style="text-align:center;  " | 14,0
! style="text-align:center;  " | 9,1
! style="text-align:center;  " | -4,4
! style="text-align:center;  " | -1,7
! style="text-align:center;  " | 8,3
|-
!2000 год, °C
! style="text-align:center;  " | -6,3
! style="text-align:center;  " | -3,1
! style="text-align:center;  " | 0,8
! style="text-align:center;  " | 10,7
! style="text-align:center;  " | 11,4
! style="text-align:center;  " | 19,4
! style="text-align:center;  " | 23,0
! style="text-align:center;  " | 22,3
! style="text-align:center;  " | 13,3
! style="text-align:center;  " | 7,5
! style="text-align:center;  " | -2,2
! style="text-align:center;  " | -1,8
! style="text-align:center;  " | 7,9
|-
!2001 год, °C
! style="text-align:center;  " | -2,9
! style="text-align:center;  " | -6,1
! style="text-align:center;  " | 0,4
! style="text-align:center;  " | 11,7
! style="text-align:center;  " | 17,0
! style="text-align:center;  " | 19,0
! style="text-align:center;  " | 25,6
! style="text-align:center;  " | 21,5
! style="text-align:center;  " | 14,1
! style="text-align:center;  " | 5,9
! style="text-align:center;  " | 1,5
! style="text-align:center;  " | -10,3
! style="text-align:center;  " | 8,1
|-
!2002 год, °C
! style="text-align:center;  " | -4,7
! style="text-align:center;  " | -0,4
! style="text-align:center;  " | 3,8
! style="text-align:center;  " | 8,1
! style="text-align:center;  " | 14,1
! style="text-align:center;  " | 19,5
! style="text-align:center;  " | 25,9
! style="text-align:center;  " | 20,1
! style="text-align:center;  " | 17,2
! style="text-align:center;  " | 6,7
! style="text-align:center;  " | 1,1
! style="text-align:center;  " | -14,1
! style="text-align:center;  " |8,1
|-
!2003 год, °C
! style="text-align:center;  " | -7,1
! style="text-align:center;  " | -10,0
! style="text-align:center;  " | -6,2
! style="text-align:center;  " | 6,4
! style="text-align:center;  " | 17,4
! style="text-align:center;  " | 15,6
! style="text-align:center;  " | 22.0
! style="text-align:center;  " | 21,1
! style="text-align:center;  " | 13,9
! style="text-align:center;  " | 7,6
! style="text-align:center;  " | 0,7
! style="text-align:center;  " | -2,6
! style="text-align:center;  " |6,6
|-
!2004 год, °C
! style="text-align:center;  " | -6,3
! style="text-align:center;  " | -6,8
! style="text-align:center;  " | 2,2
! style="text-align:center;  " | 7,3
! style="text-align:center;  " | 16,1
! style="text-align:center;  " | 19,7
! style="text-align:center;  " | 21,4
! style="text-align:center;  " | 22,5
! style="text-align:center;  " | 16,2
! style="text-align:center;  " | 7,2
! style="text-align:center;  " | 1,4
! style="text-align:center;  " | -3,7
! style="text-align:center;  " |8,1
|-
!2005 год, °C
! style="text-align:center;  " | -5,6
! style="text-align:center;  " | -9,9
! style="text-align:center;  " | -5,3
! style="text-align:center;  " | 7,9
! style="text-align:center;  " | 19,0
! style="text-align:center;  " | 20,2
! style="text-align:center;  " | 21,8
! style="text-align:center;  " | 21,5
! style="text-align:center;  " | 16,4
! style="text-align:center;  " | 8,6
! style="text-align:center;  " | 0,6
! style="text-align:center;  " | -4,5
! style="text-align:center;  " | 7,6
|-
!2006 год, °C
! style="text-align:center;  " | -13,2
! style="text-align:center;  " | -12,3
! style="text-align:center;  " | -2,5
! style="text-align:center;  " | 8,2
! style="text-align:center;  " | 15,6
! style="text-align:center;  " | 22,0
! style="text-align:center;  " | 19,9
! style="text-align:center;  " | 22,2
! style="text-align:center;  " | 15,6
! style="text-align:center;  " | 8,0
! style="text-align:center;  " | -0,8
! style="text-align:center;  " | -1,2
! style="text-align:center;  " | 6,8
|-
!2007 год, °C
! style="text-align:center;  " | -0,7
! style="text-align:center;  " | -9,8
! style="text-align:center;  " | -0,2
! style="text-align:center;  " | 7,9
! style="text-align:center;  " | 18,7
! style="text-align:center;  " | 20,4
! style="text-align:center;  " | 22,9
! style="text-align:center;  " | 26,1
! style="text-align:center;  " | 17,3
! style="text-align:center;  " | 7,5
! style="text-align:center;  " | -3,4
! style="text-align:center;  " | -12,2
! style="text-align:center;  " | 7,9
|-
!2008 год, °C
! style="text-align:center;  " | -11,0
! style="text-align:center;  " | -6,3
! style="text-align:center;  " | 3,3
! style="text-align:center;  " | 11,1
! style="text-align:center;  " | 16,4
! style="text-align:center;  " | 18,9
! style="text-align:center;  " | 21,9
! style="text-align:center;  " | 22,3
! style="text-align:center;  " | 13,5
! style="text-align:center;  " | 9,2
! style="text-align:center;  " | 3,2
! style="text-align:center;  " | -5,4
! style="text-align:center;  " | 8,1
|-
!2009 год, °C
! style="text-align:center;  " | -9,5
! style="text-align:center;  " | -7,4
! style="text-align:center;  " | -1,0
! style="text-align:center;  " | 7,5
! style="text-align:center;  " | 16,1
! style="text-align:center;  " | 22,9
! style="text-align:center;  " | 25,4
! style="text-align:center;  " | 20,2
! style="text-align:center;  " | 17,2
! style="text-align:center;  " | 8,8
! style="text-align:center;  " | 0,3
! style="text-align:center;  " | -7,8
! style="text-align:center;  " | 7,7
|-
!2010 год, °C
! style="text-align:center;  " | -14,7
! style="text-align:center;  " | -11,5
! style="text-align:center;  " | -3,3
! style="text-align:center;  " | 8,4
! style="text-align:center;  " | 17,7
! style="text-align:center;  " | 26,8
! style="text-align:center;  " | 29,3
! style="text-align:center;  " | 27,6
! style="text-align:center;  " | 17,4
! style="text-align:center;  " | 4,9
! style="text-align:center;  " | 4,1
! style="text-align:center;  " | -3,4
! style="text-align:center;  " | 8,6
|-
!2011 год, °C
! style="text-align:center;  " | -7,5
! style="text-align:center;  " | -14,0
! style="text-align:center;  " | -4,7
! style="text-align:center;  " | 6,8
! style="text-align:center;  " | 16,7
! style="text-align:center;  " | 19,9
! style="text-align:center;  " | 26,1
! style="text-align:center;  " | 21,6
! style="text-align:center;  " | 15,5
! style="text-align:center;  " | 7,6
! style="text-align:center;  " | -3,3
! style="text-align:center;  " | -5,0
! style="text-align:center;  " | 6,6
|-
!2012 год, °C
! style="text-align:center;  " | -9,4
! style="text-align:center;  " | -14,4
! style="text-align:center;  " | -5,1
! style="text-align:center;  " | 13,7
! style="text-align:center;  " | 19,5
! style="text-align:center;  " | 22,9
! style="text-align:center;  " | 24,3
! style="text-align:center;  " | 23,5
! style="text-align:center;  " | 15,9
! style="text-align:center;  " | 10,2
! style="text-align:center;  " | 1,9
! style="text-align:center;  " | -7,8
! style="text-align:center;  " | 7,9
|-
!2013 год, °C
! style="text-align:center;  " | -8,6
! style="text-align:center;  " | -6,3
! style="text-align:center;  " | -3,4
! style="text-align:center;  " | 9,2
! style="text-align:center;  " | 20,0
! style="text-align:center;  " | 20,5
! style="text-align:center;  " | 21,4
! style="text-align:center;  " | 21,9
! style="text-align:center;  " | 13,3
! style="text-align:center;  " | 6,5
! style="text-align:center;  " | 3,1
! style="text-align:center;  " | -3,1
! style="text-align:center;  " | 7,9
|-
!2014 год, °C
! style="text-align:center;  " | -7,7
! style="text-align:center;  " | -10,5
! style="text-align:center;  " | -0,4
! style="text-align:center;  " | 7,0
! style="text-align:center;  " | 19,1
! style="text-align:center;  " | 19,6
! style="text-align:center;  " | 22,8
! style="text-align:center;  " | 23,2
! style="text-align:center;  " | 14,5
! style="text-align:center;  " | 4,9
! style="text-align:center;  " | -4,7
! style="text-align:center;  " | -5,4
! style="text-align:center;  " | 6,9
|-
!2015 год, °C
! style="text-align:center;  " | -8,5
! style="text-align:center;  " | -5,9
! style="text-align:center;  " | -2,0
! style="text-align:center;  " | 7,5
! style="text-align:center;  " | 16,7
! style="text-align:center;  " | 23,2
! style="text-align:center;  " | 22,1
! style="text-align:center;  " | 20,8
! style="text-align:center;  " | 18,3
! style="text-align:center;  " | 4,7
! style="text-align:center;  " | 1,3
! style="text-align:center;  " | -1,1
! style="text-align:center;  " | 8,1
|-
!2016 год, °C
! style="text-align:center;  " | -10,2
! style="text-align:center;  " | -1,9
! style="text-align:center;  " | 1,9
! style="text-align:center;  " | 10,4
! style="text-align:center;  " | 16,2
! style="text-align:center;  " | 20,8
! style="text-align:center;  " | 22,7
! style="text-align:center;  " | 25,9
! style="text-align:center;  " | 13,6
! style="text-align:center;  " | 5,7
! style="text-align:center;  " | -1,4
! style="text-align:center;  " | -8,8
! style="text-align:center;  " | 7,9
|-
!2017 год, °C
! style="text-align:center;  " |-7,9
! style="text-align:center;  " | -6,4
! style="text-align:center;  " | 0,7
! style="text-align:center;  " | 9,0
! style="text-align:center;  " | 15,2
! style="text-align:center;  " | 19,4
! style="text-align:center;  " | 22,8
! style="text-align:center;  " | 23,3
! style="text-align:center;  " | 17,1
! style="text-align:center;  " | 7,8
! style="text-align:center;  " | 0,9
! style="text-align:center;  " | -3,1
! style="text-align:center;  " | 8,2
|-
!2018 год, °C
! style="text-align:center;  " | -9,3
! style="text-align:center;  " | -11,0
! style="text-align:center;  " | -7,9
! style="text-align:center;  " | 9,1
! style="text-align:center;  " | 20,5
! style="text-align:center;  " | 21,0
! style="text-align:center;  " | 24,9
! style="text-align:center;  " | 23,3
! style="text-align:center;  " | 19,8
! style="text-align:center;  " | 10,9
! style="text-align:center;  " | -2,3
! style="text-align:center;  " | -7,9
! style="text-align:center;  " | 7,6
|-
!2019 год, °C
! style="text-align:center;  " | -10,5
! style="text-align:center;  " | -8,2
! style="text-align:center;  " | -0.5
! style="text-align:center;  " | 10,6
! style="text-align:center;  " | 21,1
! style="text-align:center;  " | 23,9
! style="text-align:center;  " | 23,5
! style="text-align:center;  " | 21,5
! style="text-align:center;  " | 15,5
! style="text-align:center;  " | 12,3
! style="text-align:center;  " | -0,5
! style="text-align:center;  " | -2,4
! style="text-align:center;  " | 8,9
|-
!2020 год, °C
! style="text-align:center;  " | -1,4
! style="text-align:center;  " | -2,1
! style="text-align:center;  " | 5,5
! style="text-align:center;  " | 9,3
! style="text-align:center;  " | 16,9
! style="text-align:center;  " | 21,2
! style="text-align:center;  " | 26,1
! style="text-align:center;  " | 21,6
! style="text-align:center;  " | 17,2
! style="text-align:center;  " | 11,3
! style="text-align:center;  " | -0,2
! style="text-align:center;  " | -10,7
! style="text-align:center;  " | 9,6
|-
!2021 год, °C
! style="text-align:center;  " | -6,5
! style="text-align:center;  " | -11,4
! style="text-align:center;  " | -2,1
! style="text-align:center;  " | 10,1
! style="text-align:center;  " | 21,7
! style="text-align:center;  " | 23,3
! style="text-align:center;  " | 26,0
! style="text-align:center;  " | 26,2
! style="text-align:center;  " | 15,1
! style="text-align:center;  " | 9,4
! style="text-align:center;  " | 2,2
! style="text-align:center;  " | -5,8
! style="text-align:center;  " | 9,0
|-
!2022 год, °C
! style="text-align:center;  " | -7,0
! style="text-align:center;  " | -1,3
! style="text-align:center;  " | -2,3
! style="text-align:center;  " | 11,9
! style="text-align:center;  " | 14,4
! style="text-align:center;  " | 22,3
! style="text-align:center;  " | 23,6
! style="text-align:center;  " | 25,5
! style="text-align:center;  " | 16,4
! style="text-align:center;  " | 9,8
! style="text-align:center;  " | 1,9
! style="text-align:center;  " | -5,6
! style="text-align:center;  " | 9,1
|-
!2023 год, °C
! style="text-align:center;  " | -11,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-

Изменение климата

Примечания 

География Саратова
Саратов